Serra da Conceicao kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Serra da Conceição (högland), Tocantins, 
 Serra da Conceiçao, högland, Rio Grande do Norte, 
 Serra da Conceição (ås i Brasilien, Piauí), 
 Serra da Conceicão (ås), Ceará, 
 Serra da Conceição (kulle), Pernambuco, Tabira, 
 Serra da Conceicão (kulle), Ceará, Choró, 
 Serra da Conceição (ås i Brasilien, Bahia), 
 Serra da Conceição (kullar), Minas Gerais, 
 Serra da Conceição (bergskedja), Rondônia, Costa Marques, 

Robotskapade Brasilienförgreningar